Кунаши́р ( — Чёрный остров,  Кунасири-то, на российской карте 1745 года — Коносиръ) — самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Согласно федеративному устройству России входит в Сахалинскую область в составе Южно-Курильского района в рамках административно-территориального устройства области и в составе Южно-Курильского городского округа в рамках муниципального устройства в области. Принадлежность острова России оспаривает Япония, которая рассматривает его как часть своего округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.

Айнское название , означающее «чёрный остров», указывает на природу острова — темнохвойные леса, тёмные почвы и сумрачный облик шлакового конуса вулкана Тятя, кроме которого на острове находятся ещё три действующих вулкана.

История 
Коренными жителями Кунашира были айны. На поселении Серноводское на острове Кунашир найдена украшенная оттиском толстого шнура керамика, возрастом не менее 5 тысяч лет, характерная для раннего и среднего неолита острова Хоккайдо.

В спорном статусе 
Вопрос, кто появился раньше на Южных Курилах и, в частности, на Кунашире — русские или японцы — до сих пор остаётся спорным. По японским источникам, русские прибыли на остров позднее, чем на другие острова. Имеются сведения, что японцы, принадлежавшие к княжеству Мацумаэ, в процессе исследования Хоккайдо заглядывали и на Южные Курилы. Одна из экспедиций была предпринята в 1635 году, по её результатам в 1644 году была составлена карта Кунашира, Итурупа и других островов. В 1643 году район Южных Курил обследовала голландская экспедиция Маартена Де Фриза, по итогам которой были составлены карты и описаны открытые мореходами южнокурильские земли. Кунашир вместе с Итурупом был голландцами по ошибке принят за продолжение острова Хоккайдо. Проживавшие на этих островах айны с 1731 года стали платить княжеству Мацумаэ дань. B 1754 году торговец Хидая Кюбэй учредил первую японскую торговую факторию на крайнем юге Кунашира. В том же году даймё княжества Мацумаэ послал на Кунашир чиновников для осуществления административного контроля и надзора за торговлей и рыболовством.

По русским сведениям, на момент появления русских казаков Кунашир скорее всего не был официальной территорией Японии, здесь проживали свободные местные племена — «мохнатые» (так называли айнов). Иван Козыревский в 1713 году по распросным сведениям составил описание Курильских островов и Хоккайдо. Он отмечал, что на Кунашире «жители весьма богаты и не разнятся от жителей прочих островов, но вольный ли они народ или зависят от города Матмая (Мацумаэ), что на острове Матмай (Хоккайдо), неизвестно». В 1755 году, по свидетельству тойона Сторожева, айны платили ясак, то есть таким образом признали владычество России. Однако в 1769 году сотник Иван Чёрный докладывал со слов айнов, что на Кунашире имеется японская крепость.

Айны из центральных районов Хоккайдо посылались на работу на морские промыслы Кунашира и Итурупа (которые в то время также были колонизированы японцами), где жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни. По сути дела, здесь можно говорить о геноциде айнов. Всё это привело к новым вооружённым выступлениям: восстанию айнов против японцев на Кунашире в 1789 году.

Во времена гидрографических описаний конца XVIII — начала XIX веков остров Кунашир также имел номерное обозначение в составе Курильской гряды — Двадцать первый. В 1811 году капитан В. М. Головнин, проводивший гидрографическое описание Курильских островов, на острове Кунашир был встречен пальбою из пушек из близлежащей японской крепости. Там он с двумя офицерами и четырьмя матросами был взят в плен и провёл в заточении в Японии более двух лет. После этого остров остался на долгое время за пределами российского влияния.

В составе Японии 
Договор 1855 года установил государственную границу Российской империи и Японии между Урупом и Итурупом, таким образом Кунашир оказался по японскую сторону этой границы. Согласно административно-территориальному делению Японии остров стал уездом (гуном) Кунасири в 1869 году (с 1869 по 1882 год в составе провинции Тисима под управлением Комиссии по колонизации Хоккайдо; с 1882 до 1886 года — в составе префектуры Нэмуро, после — префектуры Хоккайдо).

В 1897 году Кунашир как отдельный уезд Кунасири был передан из состава провинции Тисима в состав свежеучреждённого округа Нэмуро.

В 1897 году о. Кунашир и г. Сибэцу соединил 25-километровый кабель, который в том же году был продлён и до Итурупа. Однако из-за частых обрывов дрейфующими льдами в 1899 году участок Сибэцу — Кунашир — Итуруп был упразднен, а взамен появился новый маршрут Нэмуро — Кунашир — Итуруп, действовавший до конца Второй мировой войны.

Кунашир в годы Второй мировой войны 
В 6 часов утра 1 сентября 1945 года в ходе Курильской операции на остров был высажен советский десант. Через 6 часов Совинформбюро сообщило о занятии советскими войсками и кораблями флота острова Кунашир и освобождении от японских войск всех Курильских островов.

В составе СССР/РСФСР и России 
По итогам Второй мировой войны в 1945 году Кунашир стал частью СССР (РСФСР). С 1991 года в составе России, как страны-правопреемницы СССР.

С момента присоединения Курильских островов к СССР в 1945 году, первые лица СССР так и не посетили этот регион. Высшие должностные лица России также не посещали этот регион до начала XXI века. 1 ноября 2010 первым из руководителей России президент Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом остров Кунашир, что вызвало протесты японского правительства, также после этого был снят с должности посол Японии в России . В феврале 2011 года Южно-Курильские острова Итуруп и Кунашир посетил министр обороны России Анатолий Сердюков, заявивший о «перевооружении 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии — „В ближайшее время будут приняты соответствующие решения с учётом того, что с 2011 года мы начинаем реализацию Государственной программы вооружений до 2020 года. Спланируем замену техники и вооружений дивизии“». На острове расквартирован 46-й пулемётно-артиллерийский полк этой дивизии. 3 июля 2012 года Д. А. Медведев, уже в ранге премьер-министра, повторно посетил остров Кунашир.
3 сентября 2022 года Россия отменила упрощённый режим посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды для граждан Японии.

География 

Остров вытянут с северо-востока на юго-запад на 123 км, ширина составляет от 7 до 30 км. Его южная часть заканчивается узким песчаным полуостровом Весловским длиной до 8,5 км, северная — полуостровом Ловцова близ которой расположен небольшой о. Пико. Общая площадь — 1490 км². Длина береговой линии достигает 343,4 км.

Кунашир отделён проливом Екатерины от острова Итуруп, расположенного в 22 км северо-восточнее; Кунаширским проливом (Немуро) от полуострова Сиретоко (о. Хоккайдо), расположенного в 25 км к западу; проливом Измены от п-ова Ноцуке (о. Хоккайдо), расположенного в 16 км к юго-западу. К юго-востоку от острова расположена Малая Курильская гряда (в частности, остров Шикотан в 57 км), отделённая от него Южно-Курильским проливом. С острова виден полуостров Сиретоко японского острова Хоккайдо.

Геологическая история острова Кунашир тесно связана с вулканической деятельностью. Раскол земной коры и излияние магмы произошли на грани третичного и четвертичного периодов. Здесь имеются четыре действующих вулкана:
 Тятя (1819 м)
 Руруй (1485 м)
 Менделеева (886 м)
 Головнина (541 м).

В строении острова принимали участие вулканические породы (андезиты, базальты), вулканические пеплы, а также осадочные отложения (сланцы, пески, галечники, ракушечники и т. п.). Большое распространение имеют вулканические туфы, которые состоят из скопления округлых вулканических бомб или угловатых обломков горных пород, сцементированных пеплом. При выветривании бомбовых туфов они распадаются на округлые валуны различного диаметра. Следы выветривания можно наблюдать на побережье острова. Особенно интересные выветривания столбчатой отдельности излившихся пород имеются в памятнике природы на юге острова близ пос. Третьяково (мыс Столбчатый).

Строением Кунашир напоминает соседний Итуруп и состоит из трёх горных массивов. Три невысокие перешейка разделяют остров на 4 довольно разнородные по своему рельефу и климату части, соединённые низменными перемычками — бывшими проливами; их остатками являются лагунные озёра. При этом относительно равнинные участки занимают небольшую площадь и расположены они преимущественно в южной части острова. В северной половине острова располагается хребет Докучаева.

Общий характер рельефа острова Кунашир горный, абсолютные высоты от 2—5 м на низменных перешейках до 25—250 на морских террасах и до 550—1800 м на вершинах отдельных вулканов и горных хребтов. Высочайшая вершина — вулкан Тятя (1819 м) с правильным усечённым конусом, увенчанным широким кратером. Этот красивый высокий вулкан расположен в северо-восточной части острова и является его символом. Существенную роль в облике рельефа острова играют морские террасы различной высоты, окаймляющие остров.

В кальдере вулкана Головнина расположены озёра Кипящее и Горячее. На берегах озера Кипящего и в самом озере − многочисленные фумаролы. На острове множество горячих источников вулканического происхождения. В основном они сосредоточены на склонах вулкана Менделеева, где большинство из них служат обустроенными (Горячий Пляж) или «дикими» (Кислый ручей, Росинка) местами отдыха. Там же находится фумарольное поле, а также геотермальная теплоэлектростанция. Отдельные источники встречаются на охотском (Алёхино, Третьяково, 17-й километр, Рудное) и тихоокеанском (Чайка) побережьях.

Реки и озёра 
Реки Кунашира, как и везде на Курилах, довольно короткие. Однако из-за обильных осадков речная сеть густа, местные реки никогда не пересыхают и остров не испытывает недостатка в пресной воде. Самая длинная река — Тятина, берущая начало у вулкана Тятя. Выделяются также реки: Рикорда, Белозёрская, Богаевского, Тюрина, Власова, Серединка, Третьякова, Андреевка, Лесная, Саратовская и многие другие. Озёра преимущественно лагунные (Песчаное) и кальдерные (Горячее). На юге острова Кунашир расположено также кипящее озеро Понто (Кипящее), соединённое с Горячим искусственным каналом.

Заповедник 
10 февраля 1984 года создан Государственный природный заповедник «Курильский». На его территории обитает 84 вида животных, включённых в Красную книгу России.

Климат 

Климат острова в целом можно охарактеризовать как умеренный влажный морской, с сильным влиянием окружающих акваторий Охотского моря и Тихого океана, формирующих восточноазиатские муссоны. Охотоморское побережье острова Кунашир (так называемая Охотская сторона) обогревается ветвью течения Куросио — Соя, поэтому лето и зима здесь теплее, чем на тихоокеанском побережье, на которое оказывает охлаждающее влияние холодное Курило-Камчатское течение, или Оясио. Остров расположен на одних широтах с курортами Южного берега Крыма, однако климат Кунашира значительно холоднее крымского, но несколько теплее сахалинского. Для острова в целом характерны холодная затяжная весна; влажное и прохладное лето с туманами (последние более характерны для тихоокеанского побережья); продолжительная, относительно тёплая и сухая осень; довольно мягкая и снежная зима. Отрицательные среднемесячные температуры держатся с декабря по апрель, а ночные заморозки возможны до конца мая. Средняя температура февраля в Южно-Курильске −5,6°С, августа +15,5°С. Среднегодовая температура (+5,2°С) примерно соответствует московской (+5,8 °С), хотя осень и зима здесь теплее, а весна и лето холоднее, чем в Москве. Сумма активных температур по Кунаширу в среднем составляет порядка 1700°С и является максимальной для Курильского архипелага. На юго-западном побережье, частично защищённом от морских ветров хребтом полуострова Сиретоко, климат теплее: средняя температура августа достигает +17°С, а среднегодовая превышает +6°С. Самым тёплым местом Кунашира является долина р. Озёрной, которая вытекает из оз. Горячего. Только здесь расположен единственный большой участок широколиственного леса. Среди необычных природных климатических явлений на Курильских островах летом (обычно со второй половины августа) и осенью отмечаются мощные тропические циклоны (тайфуны), сопровождающиеся обильными дождями (иногда за 2—3 дня выпадает двухмесячная норма осадков) и штормовыми ветрами (порывы до 38 м/с). Район Южных Курил характеризуется большой годовой нормой осадков, в Южно-Курильске в среднем выпадает 1269 мм в год. Большая доля осадков выпадает в тёплую половину года и меньшая — в холодную. Максимум осадков приходится на сентябрь, минимум — на февраль. Наступление реальных сезонов года по сравнению с календарными сроками сдвинуто на 15—30 дней. Почти на месяц позднее наступают весна и лето, на 15—20 дней запаздывают осень и зима. Наиболее благоприятна для посещения острова первая половина августа.

Флора 
Флора Кунашира значительно богаче и разнообразнее, чем на других островах архипелага. Она отражает расположение острова в регионе «снежных субтропиков». Общее число видов высших сосудистых растений здесь достигает 1067 (для сравнения, на Шикотане уже только 663) и постоянно увеличивается (до 1087 видов зарегистрированных к 2011). Леса занимают до 70 % общей площади острова и делятся на три категории: смешанные и широколиственные (с большим участием южных видов), хвойные и горные каменноберёзовые (на высотах от 400 до 800 м). Хвойные леса состоят преимущественно из пихты сахалинской, ели аянской и ели Глена, широколиственные леса — из дуба тонкокудрявого, клёна жёлтого и Майра, ильма лопастного, калопанакса с большим участием деревянистых лиан: актинидии острой и коломикты, лимонника китайского, виноградовника, токсикодендрона, гортензии черешковой, схизофрагмы, винограда Куанье, княжика охотского и др. Во втором ярусе растут вишня сахалинская и яблоня сахалинская, черёмуха ссьори, в подлеске — курильский бамбук, кедровый стланик, вишня курильская, тис остроконечный, бересклет, калина, падубы, рододендроны. Только на Кунашире в России в диком виде встречается магнолия обратнояйцевидная или белоспинная, липа Максимовича, криптомерия японская (предположительно в результате интродукции) и др. Также только здесь произрастает клён японский. Единственное его местонахождение расположено по ручью Пограничному в южной части острова. На острове растёт самое старое дерево Дальнего Востока — тис «Мудрец». Его возраст — более тысячи лет, а диаметр превышает 130 сантиметров. В лесах много грибов.

Фауна 
Фауна Кунашира также заметно богаче, чем на остальных островах гряды. Из млекопитающих здесь обитают бурый медведь, соболь, бурундук, ласка, европейская норка, шикотанская полёвка, когтистая бурозубка, японская мышь, красно-серая полёвка и др. Особенно много птиц — на острове гнездятся вальдшнепы, карликовые дятлы, рыжие воробьи (крайне редко), утка-мандаринка (предположительно), зимородки, японские бекасы, тиссовая синица, японский скворец и др. На Кунашире обитает крупная островная популяция рыбного филина. С 1960-х годов на острове стал гнездиться и большой пегий зимородок, редко встречаются японская белоглазка и японский зелёный голубь. С конца 70-х годов XX века на полуострове Весловский стал гнездиться японский журавль (постоянно здесь присутствует 2 пары), с конца 1990-х — лысуха. Оба вида включены в Красную книгу. На скалах гнездится множество морских птиц.

Амфибий 3 вида — дальневосточная квакша, дальневосточная лягушка и сибирский углозуб. Кунашир — единственный остров Курильской гряды, где обитают рептилии: 3 неядовитыx вида полозов: островной (Elaphe climacophora), японский (Elaphe japonica) и малочешуйчатый (Elaphe quadrivirgata) , восточный щитомордник (найден в 2013 году) и дальневосточный сцинк.

В водах Кунашира обитают тюлени — ларги и антуры, а также сивучи и каланы. 
Лежбища ларги, в основном на тихоокеанской стороне острова. Почти все лежбища островного тюленя приурочены к северной части острова с охотоморской стороны ближе к проливу Екатерины, и только одно — с тихоокеанской.

Из китообразных встречаются косатки, малый полосатик, тихоокеанский белобокий дельфин, морская свинья. На острове также обитает табун из не менее чем 17 мустангов (2012).

Население 

По переписи 1930 года на острове проживало 8300 японцев, айнское население к этому времени было либо переселено на Шикотан и Хоккайдо, либо ассимилировано. На острове проживала почти половина гражданского населения довоенных японских Курил (48,8 %). Современное населениe — около 8000 чел. (2007) — сформировалось в ходе обмена с континентальной территорией СССР.

Населённые пункты 
В центральной части острова на берегу Южно-Курильского пролива расположен пгт Южно-Курильск — административный центр Южно-Курильского городского округа. Другие населённые пункты с приблизительными расстояниями от Южно-Курильска в круглых скобках население и год переписи:

 Отрада (142-2010) — 4 км, ранее — центральная усадьба совхоза «Дальний»;
 Лагунное — 7 км, воинская часть (46-й пулап 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии);
 Горячий Пляж (?-2010)— 8 км, пограничный отряд, въезд ограничен, геотермальная водолечебница;
 Менделеево (40-2010)— 24 км, аэропорт;
 Дубовое (565-2010)— 50 км;
 Головнино (102-2010)— 54 км.

Нежилые населённые пункты: Сергеевка, Урвитово, Докучаево, Серноводск.

Транспорт 

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт Менделеево авиакомпанией Аврора с Сахалином — аэропорт Хомутово (рейсы часто откладывают по погодным условиям). Авиакомпания «Тайга» (АО Авиашельф) осуществляет рейсы на вертолетах Ми-8 в Крабозаводское (о. Шикотан).
Морские пассажирские и грузовые перевозки осуществляются на теплоходе «Игорь Фархутдинов», который ходит до порта в Корсакове на Сахалине, а также до островов Итуруп и Шикотан.

12 января 2016 года впервые в истории Южно-Курильского городского округа на острове начал свою работу общественный транспорт: 7 маршрутов автобуса. Все они отходят от пгт Южно-Курильск и обслуживаются автобусами ПАЗ, принадлежащими ООО «Гарантия».

Режим посещения 

Вся территория острова — пограничная зона. Нерезидентам для въезда необходимо получить пропуск в Сахалинском пограничном управлении (г. Южно-Сахалинск). Дополнительно к этому, южная (от р. Серноводка) и северная (от р. Тятинка) части острова − территория заповедника; для туристических поездок необходимо получить пропуск в администрации заповедника в Южно-Курильске.

Экономика 

Основная отрасль — добыча и переработка рыбы.
На острове действует Менделеевская ГеоТЭС, которая обеспечивает теплом и электричеством остров. В период до 2016 года на островах Итуруп и Кунашир также будут построены около 150 военных объектов, включающих в себя автономные военные городки с развитой социальной инфраструктурой. Климатические условия на острове в целом благоприятны для ведения подсобного, в том числе фермерского сельского хозяйства.

Территориальные споры 

На остров Кунашир претендует Япония, которая рассматривает острова как исконно японские территории. Согласно правительственному интернет-сайту японского округа Нэмуро, в административно-территориальном делении Японии остров входит в округ Нэмуро префектуры Хоккайдо.

Проблема принадлежности южных Курильских островов обострилась в сентябре 2010 года, когда Д. А. Медведев намеревался посетить острова, но из-за погодных условий поездку совершить не удалось.

1 ноября 2010 года президент Д. А. Медведев первым из советских и российских лидеров посетил остров Кунашир. В этой связи Япония ответила дипломатическим демаршем — Министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара отозвал из России «для консультаций» японского посла. Премьер-министр Японии Наото Кан крайне негативно охарактеризовал этот визит: «Мы продолжаем настаивать на том, что эти четыре „северных острова“ — территория Японии. Я думаю, заслуживает сожаления решение президента России посетить этот район». Резкую реакцию Японии на визит российского главы Москва назвала неприемлемой. «Это — наша земля, российский президент посещал российские земли», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

3 июля 2012 года Д. А. Медведев, уже в ранге премьер-министра, повторно посетил остров Кунашир. Правительство Японии по этому поводу выразило очередной протест. В частности, министр иностранных дел Японии Коитиро Гэмба заявил, что «Посещение Медведевым Кунашира — это ушат холодной воды для наших отношений». В ответ на это Д. А. Медведев заявил следующее: «В отношении реакции наших японских партнёров. Мне она безразлична. Настолько безразлична, что даже не хочется тратить время на ответ на этот вопрос».

На острове по инициативе политика Мунэо Судзуки открыт Дом дружбы между российским и японским народами.

Примечания

Топографические карты

Литература 
 Канд. биол. наук И. Львов. Заповедник на острове Кунашир // «Охота и охотничье хозяйство»: журнал. — 1985. — № 4. — С. 16—17.
 
 Мархинин Е. К. Вулканы острова Кунашир // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. — № 17 / Отв. ред. С. И. Набоко. — : Издательство АН СССР, 1959. — С. 64—155.

Ссылки 
 Расписание отливов—приливов по Сахалинской области
 

 
Проблема принадлежности южных Курильских островов